Jeppe på berget, Jeppe paa bjerget eller Jeppe på bjerget kan avse:

 Jeppe på berget – en komedi av Ludvig Holberg från 1722
 Jeppe på bjerget (1908) – en dansk filmatisering av denna pjäs från 1908
 Jeppe på bjerget (1933) – en norsk filmatisering av denna pjäs från 1933
 Jeppe på bjerget (1981) – en dansk filmatisering av denna pjäs från 1981
 Jeppe på berget (1995) – en svensk TV-film av denna pjäs från 1995